Богдашевский — фамилия.

Известные носители:
 Богдашевский, Юрий Гаврилович (1904—1956) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Архиепископ Василий, в миру Дмитрий Иванович Богдашевский (1861—1933) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Каневский, викарий Киевской епархии.

См. также 
 Бодашевский
 Бордашевская